Heribert Gottstein (* 4. März 1920 in Imst; † 26. März 2015 ebd.) war ein österreichischer Unternehmer und Gründer der Firma kitz-pichler, welche 1999 in Gottstein GmbH & Co. KG umbenannt wurde.

Leben 
Heribert Gottstein arbeitete schon früh im elterlichen Betrieb, der Gottstein GmbH & Co. KG.

1952 erwarb Heribert Gottstein die Firma für Strickwaren Andrae Pichler & Co. und gründete die Strickwarenfabrik kitz-pichler in Kitzbühel. Produziert wurden vorwiegend Strickwaren, Walkwaren und Trachten .

Ab 1960 Mitglied des Lions Club und Gründungsmitglied.

Ab 1984 war Kommerzialrat Heribert Gottstein der Vorsteher der Fachgruppe für Textilindustrie in Tirol und hat die Interessen Tirols im Exklusivkomitee des Fachverbandes für Textilindustrie Österreich in Wien vertreten .

1999 wurde das Unternehmen kitz-pichler in Gottstein GmbH & Co. KG umbenannt und an Heribert Gottsteins Söhne Hansjörg Gottstein und Gerhard Gottstein übergeben .

Heribert Gottstein wurden als sozial denkenden Mensch besondere Verdienste zu Teil. Er war bei sozialen Projekten in Imst beteiligt wie z.B.: Sozialer Wohnbau Imst, Rotkreuz Zentrum Imst sowie bei der Verwirklichung der SOS-Kinderdorf-Idee von Hermann Gmeiner. Heribert Gottstein war Ehrenmitglied der Stadtmusik Imst.  Außerdem prägte er nachhaltig die Imster Gemeindepolitik.

Ehrungen 
 1988 erhielt Heribert Gottstein das Ehrenzeichen des Landes Tirol .
 1990 wurde Heribert Gottstein das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen .
 1997 wurde Heribert Gottstein der Silvesterorden von Papst Johannes Paul II verliehen. Dieser päpstliche Orden wurde Heribert Gottstein von Generalvikar Klaus Egger überreicht .

Einzelnachweise 

Unternehmer (20. Jahrhundert)
Träger des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich (1952)
Träger des Ehrenzeichens des Landes Tirol
Träger des Silvesterordens (Ausprägung ungeklärt)
Österreicher
Geboren 1920
Gestorben 2015
Mann